B 202 bezeichnet:
 die Bundesstraße 202 in Deutschland
 die Schweizer Straße (Österreich) in Österreich

Abkürzung